Batu – miasto w Indonezji
 Batu – archipelag na Oceanie Indyjskim
 Batu – góra w Etiopii
 Batu-chan – chan mongolski